Gräf ist der Familienname folgender Personen:

 Adam Gräf (1882–1945), deutscher Kommunalpolitiker, Mitglied des Nassauischen Kommunallandtags
 Ailin Gräf (* 1973), chinesische Internetunternehmerin
 Anna Gräf (1925–1944), österreichische Schneiderin und Widerstandskämpferin
 Dieter M. Gräf (* 1960), deutscher Schriftsteller
 Eduard Gräf (1870–1936), deutscher Politiker (SPD)
 Erwin Gräf (1914–1976), deutscher Islamwissenschaftler
 Hans Gerhard Gräf (1864–1942), deutscher Germanist
 Hermann Josef Gräf (1924–2006), deutscher katholischer Theologe
 Holger Th. Gräf (* 1960), deutscher Historiker
 Horst Gräf (* 1937), deutscher Jurist
 Hugo Gräf (1892–1958), deutscher Politiker (KPD, SED)
 Jakob Gräf (1875–1924), deutscher Pfarrer, Mitglied des Nassauischen Kommunallandtags
 Johann Gräf (Politiker) (1866–1941), deutscher Landwirt und Kommunalpolitiker, Mitglied des Nassauischen Kommunallandtags
 Johann Hartmann Christoph Gräf (1744–1820), deutscher evangelischer Theologe
 Johann Martin Gräf (1751–um 1820), deutscher katholischer Theologe
 Johann Samuel Gottlob Gräf (1736–1800), deutscher protestantischer Theologe
 Karl Gräf (1871–1939), österreichischer Schlosser, Fahrraderzeuger sowie Automobilbauer
 Lili Gräf (1897–1975), deutsche Künstlerin
 Ludwig Gräf (1908–1978), deutscher Sportschütze
 Maximilian Gräf (* 1996), deutscher Lichtgestalter und Designer
 Philipp Gräf (1902–1979), deutscher Kommunalpolitiker
 Richard Gräf C.S.Sp. (1899–1977), deutscher Ordenspriester und Buchautor
 Roland Gräf (1934–2017), deutscher Filmregisseur, Drehbuchautor und Kameramann
 Rudolf Gräf (* 1955), rumänischer Historiker, Museologe und Hochschullehrer
 Sophia Regina Gräf (um 1715), deutsche Dichterin
 Uta Gräf (* 1970), deutsche Dressurreiterin
 Walter Gräf (* 1933), österreichischer Geologe und Paläontologe

Siehe auch:

 Gräf & Stift
 Graef
 Gräff
 Graeff (Familienname)
 Gref
 Greef
 Greeff
 De Graeff